Invokace (z latinského invocare, což znamená vzývat, vyvolat) je vzývání nějaké mocnosti (v náboženském nebo magickém smyslu).

 Invokace (listina) – část středověké listiny
 Invokace (litanie) – označení verše litanie